Het ATP-toernooi van Lyon 1993 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 1993) werd van 18 tot en met 24 oktober 1993 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Lyon
Lyon 1993